Йерценс () — коммуна в Австрии, в федеральной земле Тироль.

Входит в состав округа Имст. . Официальный код — 70205.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Йозеф Райнстадлер (местный блок) по результатам выборов 2004 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 11 мест.

 местный список: 11 мест.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Общины Тироля